Gedon ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Gedon (* 1936), deutsche Kunsthistorikerin und Biografin
 Lorenz Gedon (1844–1883), deutscher Bildhauer, Baumeister, Innenarchitekt und Kunstgewerbler
 Paul Gedon (1896–1945), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister
 Thomas Friedrich Gedon (vor 1732–1771), österreichischer Maler des Barock

Siehe auch:
 Gedeon